HA poate fi:
 Hagen, număr de înmatriculare auto al orașului german
 Haiti, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Hallein, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 Hawaiian Airlines, Codul IATA al companiei aeriane din Statele Unite ale Americii

Ha poate fi:
 Limba Ha, limbă niger-congoleze vorbită de peste 990.000 de persoane în Tanzania
 Ha, grup etnic în Tanzania (appx. 990.000 de persoane)
 Ha, zeu egiptean care reprezintă deșerturile din vestul țării
 Ha, nume de familie coreean
 Ha, Bhutan, oraș în Bhutan
 Hå, comună în Norvegia
 Hà sau Hạ, nume de familie vietnamez

hA poate fi:
 hectoamper (102 Amper), unitate de măsură pentru intensitatea curentului electric

ha poate fi:
 ha, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (は în hiragana sau ハ în katakana)
 ha, literă a alfabetului chirilic
 hāʾ, a 26-a literă în alfabetul arab (ه)
 ḥāʾ, a 6-a literă în alfabetul arab (ح)
 Hectar, unitate de măsură pentru suprafață
 Limba hausa, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „ha” la acronymfinder.com